Луківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та/або орган місцевого самоврядування в Білорусі та Україні.

Луківська сільська рада — Берестейська область, Малоритський район

Луківська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Луківська сільська рада — Донецька область, Бойківський район
 Луківська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Луківська сільська рада — Житомирська область, Малинський район
 Луківська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Луківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Луківська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Луківська сільська рада — Львівська область, Самбірський район